Вера Маркова:
 Маркова, Вера Марковна (известна как: Карелина; 1870—после 1925) — один из лидеров «Собрания русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга».
 Маркова, Вера Николаевна (1907—1995) — русская советская поэтесса и переводчица, филолог.